Stoåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stoåstjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (4,05 ha)
Stoåstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (6,23 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn